DistroWatch — информационный и новостной веб-сайт о различных дистрибутивах Linux и других свободных и открытых операционных системах (UNIX-подобных, например, OpenSolaris или BSD). Также на нём ведётся рейтинг посещаемости страниц с описанием дистрибутивов, как примерный способ оценки их популярности.

История 
Впервые веб-сайт DistroWatch был опубликован 31 мая 2001. Идея начиналась с очень простой таблицы, сравнивающей 5 основных дистрибутивов, и диаграммы, сравнивающей лишь несколько параметров (цена, версия, дата выпуска) и версий нескольких пакетов (Kernel, KDE, Gnome, XFree86, Apache). Пытаясь сделать его более всеобъемлющим и полезным (т.к. я не нашёл в Интернете ничего подобного и постоянно обновляемого), я продолжил добавлять новые дистрибутивы, параметры и пакеты до тех пор, пока таблица не достигла приемлемого состояния по части предоставляемой информации. На этом этапе я решил предоставить таблицу на обозрение для всемирного сообщества Linux и перевёл её из электронной таблицы в документ HTML. Впервые страница была упомянута в LinuxToday и на многих других сайтах по всему миру.

Сайт был основан, разработан и поддерживается Ладиславом Боднаром (Ladislav Bodnar) - гражданином ЮАР, родом из Чехословакии, и живущем в Тайване. Свою первую попытку установки операционной системы Linux я осуществил в апреле 1999. В Китае говорят: "Путешествие в тысячу миль начинается с единственного шага." Сделать эти первые шаги были не слишком просто, но само путешествие было полно приятных сюрпризов, даже радостей и, что наиболее важно, это было путешествие свободы. Linux - это великая вещь и этот сайт просто небольшой вклад для тех, кто получает от него удовольствие. DistroWatch имел большое число активных помощников - среди них Роберт Стори (Robert Storey) - первоначальный автор книг-путеводителей и активный обозреватель дистрибутивов Linux, и д-р Зу Вень Тао (Dr Zhu Wen Tao) - член Китайской академии наук (Chinese Academy of Sciences) в Пекине.

Ладислав Боднар также создал "Еженедельник DistroWatch". В ноябре 2008 года, Боднар решил уйти с поста редактора DistroWatch Weekly. Ладислав сказал, что он всё равно продолжит владеть сайтом, в то время, как проектом DistroWatch Weekly будет владеть Крис Смарт. По состоянию на 9 августа 2015 года, DistroWatch пожертвовал в общей сложности $44175 на различные проекты с открытым исходным кодом с момента запуска программы пожертвований в марте 2004 года.

Особенности 
На сайте хранятся обширные сравнительные диаграммы, в которых подробно описаны различия между наборами пакетов, и версиями программного обеспечения разных дистрибутивов. Сайт также предоставляет некоторые общие характеристики распределений, такие как цена, и поддерживаемые архитектуры процессоров. Существует также DistroWatch Weekly, который выходит в понедельник «как публикация, обобщающая события в мире распространения на еженедельной основе». DistroWatch имеет ежемесячную программу пожертвований, совместную инициативу между DistroWatch, и двумя интернет-магазинами, в которых продаются недорогие компакт-диски, и DVD-диски с Linux, BSD и другим программным обеспечением с открытым исходным кодом.

Статистика DistroWatch Page Hit Ranking учитывает только одно обращение с IP-адреса в день. Это беззаботный способ измерения популярности дистрибутивов Linux и других бесплатных операционных систем среди посетителей этого веб-сайта. Этот рейтинг не должен использоваться для измерения доли рынка дистрибутивов. Они просто показывают среднее количество посещений страницы дистрибутива на сайте, за месяц или месяцы.

Примечания 

Заметки:

Ссылки 
 
 
 

Linux
Сайты, появившиеся в 2001 году
Сайты компьютерной тематики
Новостные сайты